Miguel Ligero puede referirse a:

 Miguel Ligero Rodríguez, actor español (1890-1968),
 Miguel Ligero, actor argentino (1911-1989).